Орден Лицарів Гробу Господнього — нагорода Єрусалимської православної церкви.
 Єрусалимський Орден Святого Гробу Господнього — чернечий орден Ватикану.